Lampazo menor puede referirse a:
El nombre común de la planta Arctium lappa.
El nombre común de la planta Arctium minus.
El nombre común de la planta '''''Galium aparine.